JVF est un sigle qui peut désinger :
 Jamaica Volleyball Federation (en français, Fédération jamaïcaine de volley-ball) ;
 Jean-Vincent Fournier (1960-), un scénariste québécois.